Podlesch  bezeichnet:
 Podlesch, Ortschaft in Oberschlesien

Podlesch ist der Name folgender Personen:
 Carsten Podlesch (* 1969), deutscher Radrennfahrer, Sohn von Rainer Podlesch
 Karsten Podlesch (* 1955), deutscher Radrennfahrer, Bruder von Rainer Podlesch
 Rainer Podlesch (* 1944), deutscher Radrennfahrer, Bruder von Karsten Podlesch und Vater von Carsten Podlesch